Паранау́ка ( «около»), квазинау́ка (от  «якобы, как будто»), лженаука,  псевдонаука — группа концепций и учений идейно-гипотетического, теоретического и псевдотеоретического характера, стремящихся к применению научной методологии к предметам ненаучного и вненаучного характера (в том числе к так называемым «паранормальным явлениям»). Наиболее ярким примером является парапсихология, стремящаяся к распространению психологической методологии в исследованиях на свой специфический предмет — неординарные, подчас невоспроизводимые, психические явления. Паранаучное знание возникает как альтернатива, дополнение к существующим видам научного знания, не соответствует критериям построения и обоснования научных теорий и не способно дать рациональное толкование изучаемых фактов. Аксиологически и идеологически паранаучные концепции нередко связаны с течениями антисциентистской направленности. Ввиду важности понятия, обсуждение феномена паранауки входит в курсы истории и философии науки. Содержание понятия отличается от содержания термина «псевдонаука», обозначающего в обобщённой форме ненаучные концепции и учения, позиционируемые или воспринимаемые в качестве научных.
 
По определению доктора философских наук В. А. Кувакина: «Термин „паранаука“ относится к утверждениям или теориям, которые в большей или меньшей степени отклоняются от стандартов науки и содержат в себе как существенно ошибочные, так и, возможно, истинные положения. „Пара“ (от греческого pará — возле, мимо, вне) как часть сложных слов означает находящееся рядом, отклоняющееся от нормы или нарушающее что-либо. Близость по смыслу понятий „квазинаука“ и „паранаука“ позволяет использовать их как синонимы».

Несмотря на то, что термины «ненаука», «паранаука», «квазинаука», «антинаука», «псевдонаука», «лженаука» и им подобные иногда употребляются взаимозаменяемо, имеются попытки последовательного разграничения этих понятий.

Мартин Манер (Martin Mahner) предложил именовать паранаукой все виды ненаучной деятельности, не являющиеся псевдонаучными.

Культурно-историческая классификация паранаучных концепций 
Принято выделять различные типы паранаучных концепций, специфицирующиеся принадлежностью к тому или иному культурно-историческому контексту своего возникновения:
 Древнейшие учения медицинского, алхимического, астрологического, гадательного (дивинация) и прочего характера, имевшие распространение в Древнем Египте, Вавилонии, Индии и Китае;
 Древние учения аналогичного типа, свойственные для античных Греции и Рима (например, герметизм, мантика, некромантия и нумерология);
 Неортодоксальные средневековые учения (такие как каббала, алхимия);
 Церковные средневековые учения (демонология, учение об аде, экзорцизм);
 Эволюционно восходящие к средневековым учения эпохи Возрождения, Нового и Новейшего времени (дополняясь такими направлениями, как физиогномика, хиромантия и спиритизм);
 Некоторые побочные разработки учёных позднего времени, лишённые собственного научного характера (например, опыты по телепатии В. М. Бехтерева или по достижению бессмертия через переливание крови А. А. Богданова).

Разнообразие современного контекста 
В современной практике термин «паранаука» применяется в разнообразных контекстах:
 По отношению к новым, ещё не завоевавшим авторитета теориям, не соответствующим доминирующей теоретической парадигме (см. Протонаука). Примеры таких теорий, как космонавтика Циолковского или теория дрейфа материков Вегенера, свидетельствуют, что некоторые паранауки со временем имеют шанс войти в сферу «нормальной» науки.
 По отношению к комплексу практического познания мира, для которого не обязателен идеал научной рациональности. Например, «народные науки» — народная медицина, народная архитектура, народная педагогика, народная метеорология и т. д., или современные прикладные руководства по различной тематике — «семейные науки», «кулинарные науки» и др. Эти дисциплины учат полезным знаниям и навыкам, но не содержат системы идеальных объектов, процедур научного объяснения и предсказания и потому не поднимаются выше систематизированного и дидактически оформленного опыта.
 По отношению к концепциям и учениям, преувеличивающим роль определённых природных закономерностей или постулирующим существование особых, неизвестных науке или сверхъестественных сущностей, явлений и сил. Например, парапсихология, уфология, «оккультные науки» — алхимия, астрология, френология, геомантия, хиромантия, физиогномика, толкование сновидений и т. д.

Напротив, к паранаукам, как правило, не относятся те разделы наук или практических методов, в которых содержится приставка «пара-». Она обозначает методы, средства и практики, находящиеся вне основного содержания данной науки или практики. Например, паралингвистика — раздел языкознания, изучающий неязыковые средства в составе речевого сообщения; парамедицина — раздел медицины, изучающий методы оказания доврачебной медицинской помощи.

См. также 

 Псевдонаука
 Список псевдонаучных концепций и понятий
 Маргинальная наука
 Протонаука
 Комиссия по борьбе с лженаукой
 Фолк-хистори
 Научный миф

Примечания

Литература 
 на русском языке

 
  
 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Санников, Д. В. Социокультурные основания паранаучной мифологии // Гуманитарные исследования, 2005. - №4 (16). - С. 22-28.
 
 
 
 
 
 Щавелёв С. П. Паранаука, её социально-психологическиеи когнитивные основы // Материалы пленарных и секционных заседаний учебно-методической и научной конференций, посвященных 70-летию Курского государственного медицинского университета. - Курск, изд-во Курского гос. мед. ун-та, 2005. - С. 14–20.
 

 на других языках

 Boy, D., Michelat, G. Croyances aux parasciences: dimensions sociales et culturelles // , 1986. - 27-2. - Pp. 175-204.
 Chevalier, G. Parasciences et procédés de légitimation // , 1986. - 27-2. - Pp. 205-219.
 
 
 Frazier K. Science and the Parascience Cults // , May 1976. 109, 22, pp. 346—348, 350. 
   Science and Parascience: A History of the Paranormal, 1914—1939. — London: , 1984.
 Oepen I., Federspiel K., Sarma A. Lexikon der Parawissenschaften.— Münster: Lit-Verlag, 1999. ISBN 3825842770.
 Wunder E. Parawissenschaft — was ist das? // Skeptiker, 1997. 10 (4), 125—130.

Ссылки

На русском языке 

 Полуян П. В. Российские философы разоблачают паранауку // «Правда.Ру», 08.06.2005.

На других языках 
 Committee for Skeptical Inquiry (CSI) (Комитет скептических расследований) — сайт американских скептиков, журнал Skeptical Inquirer 
 The Skeptics Society — сообщество американских скептиков, журнал Skeptic 
 James Randi Educational Foundation — фонд Джеймса Рэнди 
 The Skeptic’s Dictionary электронная версия Энциклопедии заблуждений 
 Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften (GWUP) 
 Gesellschaft für Anomalistik e.V. (GfA)  
 Nachrichten zu den Themen Parawissenschaften und Grenzwissen 
 Wissenschaft — Pseudowissenschaft: Ein einführender Beitrag über die Abgrenzungsschwierigkeiten, geschrieben aus Sicht von Gegnern der Evolutionstheorie 
 dyskusja o paranauce — видео ATVN (175 Мб, формат RealMedia)